Pernette Chaponnière (1915-2008), Zwitserse schrijfster
 Pauline Chaponnière-Chaix (1850-1934) , Zwitserse maatschappelijk werkster, verpleegster en feministe

Zwitserse achternaam